20-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 21 по 26 сентября 1993 года в Кордове (Аргентина) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 19-й раз в своей истории и в 14-й раз подряд выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Парагвай, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц на предварительном этапе провели однокруговой турнир. Две лучшие команды в финальном матче разыграли чемпионский титул.

Предварительный этап 

 21 сентября: Бразилия — Уругвай 3:0 (15:3, 15:2, 15:4); …
 22 сентября: Бразилия — Парагвай 3:0 (15:5, 15:1, 15:4); …
 23 сентября: Бразилия — Аргентина 3:0 (15:3, 15:11, 15:11); …
 24 сентября: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:3, 15:1, 15:2); …
 25 сентября: Бразилия — Чили 3:0; …

Финал 
26 сентября
 Бразилия — Аргентина 3:1 (15:3, 14:16, 15:8, 15:11).

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1993 год в волейболе
Спорт в Аргентине в 1993 году
Чемпионаты Южной Америки в Аргентине
Международные соревнования по волейболу в Аргентине
Международные спортивные соревнования в Кордове (Аргентина)
Сентябрь 1993 года